Miguel Miranda peut faire référence à : 
 Miguel Miranda (1956-), écrivain portugais ;
 Miguel Miranda (1978-), basketteur portugais ;
 Miguel Miranda (1966-2021), joueur et entraîneur péruvien de football.